Harry Potter kan syfta på:

Harry Potter - en fantasyserie av J.K. Rowling
Harry Potter (litterär figur) - huvudpersonen i Harry Potter-böckerna

Böcker
Harry Potter och de vises sten
Harry Potter och Hemligheternas kammare
Harry Potter och fången från Azkaban
Harry Potter och den flammande bägaren
Harry Potter och Fenixorden
Harry Potter och Halvblodsprinsen
Harry Potter och dödsrelikerna

Filmer om Harry Potter
Harry Potter och de vises sten
Harry Potter och Hemligheternas kammare
Harry Potter och fången från Azkaban
Harry Potter och den flammande bägaren
Harry Potter och Fenixorden
Harry Potter och Halvblodsprinsen
Harry Potter och dödsrelikerna – Del 1
Harry Potter och dödsrelikerna – Del 2

Spel

Brädspel 
Harry Potter: Mysteriet på Hogwarts (utgivet av Mattel)
Harry Potter och de vises sten: Frågespel (utgivet av Mattel)
Harry Potter: Diagongränden
Harry Potter: Hogwarts (utgivet av Lego)

Datorspel 
Harry Potter och de vises sten
Harry Potter och Hemligheternas kammare
Harry Potter och fången från Azkaban
Harry Potter och den flammande bägaren
Harry Potter och Fenixorden

Soundtrack
Harry Potter och de vises sten
Harry Potter och Hemligheternas kammare
Harry Potter och fången från Azkaban
Harry Potter och den flammande bägaren
Harry Potter och Fenixorden